Medizinische Genetik bedeutet
 ein Teilbereich der Humangenetik, siehe Humangenetik#Medizinische Genetik
 eine Zeitschrift, siehe Medizinische Genetik (Zeitschrift)